Bentley Continental Flying Spur är ett modellnamn som använts på flera bilar från Bentley:
Bentley S-type Continental Flying Spur tillverkad 1957-1965.
Bentley Continental Flying Spur tillverkad 2005-2013.

Bilder 

Continental Flying Spur